Маульбронн:
 Маульбронн — монастырский комплекс, входящий в список Всемирного наследия.
 Маульбронн — город в земле Баден-Вюртемберг.